Crevedia se poate referi la:

Crevedia, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Crevedia Mare, Giurgiu, reședința comunei cu același nume
Crevedia Mică, Giurgiu

Vezi și 
 Râul Crevedia (dezambiguizare)

Toponime românești